Palom bezeichnet
 eine alte Gewichtseinheit, siehe Touque,
 eine Figur aus dem Videospiel Final Fantasy IV.